Terremoto del Messico può riferirsi a:

Terremoto del Messico del 1985
Terremoto del Messico del 2017